La Ligue des champions de water-polo européen 2018-2019 est la huitième édition sous ce nom de la principale compétition annuelle opposant les meilleurs clubs européens de water-polo et la cinquante-sixième en tenant compte des précédentes coupes des clubs champions et Euroligues.

Elle est organisée par la Ligue européenne de natation (LEN) du  au , date de la finale.

Participants 
Liste des participants avec le moment de leur entrée dans la compétition :

Tours de qualification

tour de qualification

Groupe A 
Le tournoi se joue à Brasov (Roumanie) du 13 au .

Groupe B 
Le tournoi se joue à Strasbourg (France) du 14 au .

Les quatre premiers de poule sont qualifiés pour le tour suivant.

de qualification 
Les tournois se déroulent du 23 au . Les deux premiers de poule sont qualifiés pour le tour suivant.

Groupe C 
Le groupe C se déroule à Herceg Novi,  Monténégro

Groupe D 
Le groupe D se déroule à Sabadell,  Espagne

Groupe E 
Le groupe E se déroule à Oradea,  Roumanie

Groupe F 
Le groupe F se déroule à Aix-en-Provence,  France

de qualification 
Les deux premiers de chaque groupe du  de qualification s'affronte en match aller-retour. Les confrontations sont désignées par tirage au sort. Le gagnant de chaque match rejoint le tour préliminaire, les perdants sont reversés en quart de finale de LEN Euro Cup.
Match aller le , match retour le .

|}

Tour préliminaire 
Le tour préliminaire se jouera de la façon suivante : les seize équipes seront réparties dans deux groupes de huit. Les matchs se joueront en aller-retour. Les trois premiers de chaque seront qualifiés pour la phase finale de la Ligue des Champions.

En cas d'égalité, les équipes seront départagés de la manière suivante :
 résultat sur les confrontations directes
 différence de buts sur les confrontations directes
 différences de buts générale
 équipe ayant marqué le plus de buts

Les rencontres débutent le  et se terminent le .

Groupe A

Groupe B 

 Waspo 98 Hannover qualifié en tant qu'organisateur de la finale à huit.

Phase finale 
La phase finale a lieu du 6 au , à Hanovre .

Références

2018-2019
water-polo M1
Water-polo en 2018
Water-polo en 2019